Pöttgen oder Poettgen ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Poettgen (1922–2012), deutscher Theaterregisseur, Theaterpädagoge und Oberspielleiter der Staatsoper Stuttgart
 Heribert Pöttgen (1929–2012), deutscher Verwaltungsjurist und Autor (Peter Pöttgen)
 Jörg Poettgen (1939–2014), deutscher Campanologe
 Rainer Pöttgen (* 1966), deutscher Chemiker (Festkörperchemie) und Hochschullehrer an der Universität Münster